Тигран I Ервандид — армянский царь (560—535 до н. э.) из династии Ервандидов
 Тигран I — царь Великой Армении (115—95 до н. э.) из династии Арташесидов
 Тигран II — царь Великой Армении (95—55 до н. э.) из династии Арташесидов
 Тигран III — царь Великой Армении (20—8 до н. э.) из династии Арташесидов
 Тигран IV — царь Великой Армении (8—1 до н. э.) из династии Арташесидов
 Тигран V — царь Великой Армении (6—12) из династии Иродиадов
 Тигран VI — царь Великой Армении (58—62) из династии Иродаидов
 Тиран (Тигран VII) — царь Великой Армении (338—350) из рода Аршакидов

См. также 
 Тигран (имя)